Август Петрович Хромов — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и прикладной математики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, заслуженный деятель науки РФ (1997).

Биография 
Родился 17 июня 1935 г. в с. Оленьково Тульской области.

Окончил Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности математика (1958).
Работает там же, с 1976 г. (со дня её основания) заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и прикладной математики.

Доктор физико-математических наук (1973), тема диссертации «Конечномерные возмущения вольтерровых операторов». Профессор (1976).

Основатель саратовской научной школы «Спектральная теория несамосопряженных дифференциальных и интегральных операторов», на её поддержку получил президентские гранты в 2000, 2003, 2008 и 2010 гг.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).

Автор более 300 публикаций, в том числе 2 монографий.
Сочинения:
 Разложение по собственным функциям обыкновенных линейных дифференциальных операторов на конечном интервале // Докл. АН СССР. 1962. Т. 146, № 2. С. 1294—1297.
 Разложение по собственным функциям обыкновенных дифференциальных операторов с нерегулярными распадающимися краевыми условиями // Докл. АН СССР. 1963. Т. 152, № 6. С. 1324—1326.
 Разложение по собственным функциям обыкновенных линейных дифференциальных операторов с нерегулярными распадающимися краевыми условиями // Матем. сб. 1966. Т. 70 (112), № 3. С. 310—329.
 О порождающих элементах некоторых вольтерровых операторов, связанных с дифференциальными операторами третьего и четвертого порядков // Матем. заметки. 1968. Т. 3, № 6. С. 715—720.
 Оператор дифференцирования и ряды типа Дирихле // Матем. заметки. 1969. Т. 6, № 6. С. 759—766.
 О представлении произвольных функций некоторыми специальными рядами // Матем. сб. 1970. Т. 83 (125), № 2 (10). С. 165—180.
 Об одном представлении ядер резольвент вольтерровых операторов и его применениях // Матем. сб. 1972. Т. 89 (131), № 2 (10). С. 207—226.
 Конечномерные возмущения вольтерровых операторов // Докл. АН СССР. 1973. Т. 209, № 2. С. 309—311.
 Асимптотика резольвентного ядра вольтеррова оператора и ее применение // Матем. заметки. 1973. Т. 13. № 6. С. 857—868.
 Конечномерные возмущения вольтерровых операторов. Автореферат докторской диссертации // Матем. заметки. 1974. Т. 16, № 41. С. 669—680.
 Дифференциальный оператор с нерегулярными распадающимися краевыми условиями // Матем. заметки. 1976. Т. 19, № 5. С. 763—772.
 О порождающих функциях вольтерровых операторов // Матем. сб. 1977. Т. 102 (144), № 3. С. 457—472.
 Теоремы равносходимости для интегродифференциальных и интегральных операторов // Матем. сб. 1981. Т. 114 (156), № 3. С. 378—405.
 Мацнев Л. Б., Хромов А. П. О порождающих функциях интегральных вольтерровых операторов // Матем. заметки. 1983. Т. 33, № 3. С. 423—434.

Источники 
 Хромов Август Петрович // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, временах / редакционная коллегия: А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 603.
 Август Петрович Хромов (к 75-летию) / Д. В. Прохоров // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. — 2010. — Т. 10, № 3. — С. 92-93.
 http://www.sounb.ru/calendar/calendar.php?ELEMENT_ID=13703&back=/calendar/?month=06&year=2020
 https://www.sgu.ru/person/hromov-avgust-petrovich#

Родившиеся в Тульской области